Чемпионат Эстонии по международным шашкам среди мужчин (быстрая программа)2008 года  прошёл в Таллинне, 13 сентября одновременно с турниром женщин.

18 участников, 7 туров, швейцарская система.

Победил мастер ФМЖД Raido Värik — 11 очков из 14 возможных, серебро — Арго Уннук, бронза — Константин Селли (оба — по 10 очков).

Легенда. МФ — мастер ФМЖД. Первое число — номер соперника, через флеш / — результат партии (2 — победа, 1 — ничья, 0 -поражение).

Ссылки 
Eesti 2008. a. meistrivõistlused kiirkabes (100) на вики-сайте kabeliit.ee http://www.kabeliit.ee/index.php?title=Eesti_2008._a._meistrivõistlused_kiirkabes_(100)

2008 год в шашках
Спортивные соревнования в Таллине
События 13 сентября
Чемпионаты Эстонии по международным шашкам